Het ATP-toernooi van Costa do Sauípe werd in 2003 georganiseerd tussen 8 en 14 september.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Costa do Sauípe
ATP-toernooi van Costa do Sauípe